

Mythologie 

 Un bucentaure, dans la mythologie grecque, est un centaure ayant un corps de taureau au lieu d'un corps de cheval.

Navires 

 Le Bucentaure était le navire amiral français à la bataille de Trafalgar.
 Le Bucentaure était un bateau de parade à Venise, utilisé pour célébrer le mariage du doge avec la mer.